Собко́ — украинская фамилия.

Известные носители:

 Собко, Александр Алексеевич (1921—2017) — советский и украинский учёный в области орошаемого земледелия и растениеводства, иностранный член РАН.
 Собко, Анатолий Иванович (1931—1997) — член-кореспондент ВАСХНИЛ.
 Собко, Вадим Николаевич (1912—1981) — украинский советский писатель, драматург, сценарист.
 Собко, Василий Алексеевич (1911—2004) — руководитель предприятий золотоплатиновой промышленности СССР.
 Собко, Иван Кузьмич (1919—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Собко, Игорь Васильевич (род. 1962) — священник Украинской Православной Церкви, протоиерей.
 Собко, Максим Ильич (1908—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Собко, Мария Игоревна (род. 1990) — украинская певица.
 Собко, Николай Петрович (1851—1906) — русский историк искусства и библиограф.
 Собко, Пётр Иванович (1819—1870) — русский инженер и учёный, профессор; действительный статский советник.
 Собко, Серафим Владимирович (1958—2011) — украинский каскадёр, тренер исторического фехтования.